Andrzej Kaźmierczak – polski ekonomista
 Andrzej Kaźmierczak – polski inżynier
 Andrzej Kaźmierczak – polski polityk
 Andrzej Kaźmierczak – polski trener siatkówki